O evento de duplas mistas do badminton nos Jogos Pan-Americanos de 2011 foi disputado no Ginásio de Usos Múltiplos, em Guadalajara com 54 atletas de 17 países.

Medalhistas

Cabeças-de-chave

 (Campeões)
 (Final)

<li> (Semifinal)
<li> (Segunda rodada)

Resultados

Finais

Chave superior

Chave inferior

Duplas mistas